Le Championnat de squash du British Open féminin 1999 est l'édition 1999 du British Open qui se déroule au Aberdeen Exhibition and Conference Centre  à Aberdeen du 22 mars au 5 avril 1999.

En finale, Leilani Joyce l'emporte sur la championne du monde Cassie Campion, sacrée le mois précédent.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1999
 British Open

féminin 1999
British Open féminin
Événement sportif international en Écosse
Sport en Écosse en 1999
Sport en décembre 1999
Compétition de squash à Aberdeen